

Antroponimi 
 Lawrence – forma inglese del nome proprio di persona italiano Lorenzo

Astronomia 
 Lawrence – cratere lunare
 4969 Lawrence – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Lawrence – città di Otago
 Stati Uniti d'America
 Lawrence – città della Contea di Marion, Indiana
 Lawrence – capoluogo della Contea di Douglas, Kansas
 Lawrence – capoluogo della Contea di Essex, Massachusetts
 Lawrence – villaggio della Contea di Van Buren, Michigan
 Lawrence – township della Contea di Van Buren, Michigan
 Lawrence – villaggio della Contea di Nuckolls, Nebraska
 Lawrence – township della Contea di Cumberland, New Jersey
 Lawrence – comune della Contea di Mercer, New Jersey
 Lawrence – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Lawrence – township della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Lawrence – township della Contea di Tioga, Pennsylvania 
 Lawrence – CDP della Contea di Washington, Pennsylvania 
 Lawrence – città della Contea di Brown, Wisconsin
 Lawrence – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Persone